L'isola di Arturo (romanzo)  – romanzo del 1957 di Elsa Morante
 L'isola di Arturo (film)  – film del 1962 di Damiano Damiani, tratto dal romanzo omonimo